Prvenstvo Splitskog nogometnog podsaveza u sezoni 1960./61. je bila liga 4. ranga nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Grupno prvenstvo je bilo natjecanje klubova u ligama niže rangiranim od Podsavezne lige. Pobjednici su nastupali u Prvenstvu Splitskog nogometnog podsaveza.  
Prvak I. grupe je bio Naprijed iz Visa, a II. grupe Omiš

I. grupa 
Igrano u ljeto 1960.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezultat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 5. kolo), odnosno prva utakmica između klubova 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (6. – 10. kolo), odnosno druga utakmica između klubova   
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica 

 Izvori:

II. grupa

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezultat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 5. kolo), odnosno prva utakmica između klubova 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (6. – 10. kolo), odnosno druga utakmica između klubova   
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica 

 Izvori:

Poveznice 
 Prvenstvo Splitskog nogometnog podsaveza 1960./61.

Izvori 
 Duško Marović, Andrija Križević-Drina: Šest decenija Nogometnog saveza općine Split : 1920 - 1980, Split, 1980. str. 85 
 Jurica Gizdić: HNK Sloga : 90 godina nogometa u Mravincima : 1925. – 2015., Mravince, 2015., , str. 30 
 Jurica Gizdić: 80 godina kliškog Uskoka, Klis, 2010., , str. 39 
 Jurica Gizdić: Od Kolektivca do Postira sardi : 1948. – 2008., Postira, 2008., , str. 34-35 
 Jurica Gizdić: Stobrečki Primorac, Stobreč, 2003., , str. 36 
 

1960-61 grupno
Split grupno